CEA может означать:
 Cambridge Electron Accelerator — ускоритель электронов на энергию 6 ГэВ, работавший в 1962—1973 годах.
 Комиссариат по атомной и альтернативным видам энергии (Франция) ()
 Раково-эмбриональный антиген () — опухолевый маркер для колоректального рака